Eötvös může být:

 Eötvös (kráter) – měsíční kráter nacházející se na jižní hemisféře na odvrácené straně Měsíce
 Eötvös (příjmení) – maďarské příjmení
 eötvös (jednotka) – jednotka v gravimetrii